Les Déesses peut faire référence à :

 Les Déesses, groupe de musique antillais
 Les Déesses, série de bande dessinée franco-belge
 Les Déesses, duo comique de Caroline Demarle et Irène Cazanave, sketches et vidéos